Eerste Kamercommissie
 Tweede Kamercommissie
 Kamercommissie (België)